ADLC est un sigle qui peut désigner :
 Association pour le développement des loisirs et de la communication ;
 Autorité de la concurrence.